Сква́жность (в физике, электронике) — безразмерная величина, одна из характеристик импульсных систем, определяющая отношение периода следования (повторения) импульсов к длительности импульса. Часто используется величина, обратная скважности, которая называется коэффициент заполнения или рабочий цикл ().

Таким образом, для импульсного сигнала справедливы следующие соотношения:

 
 

где  — скважность,  — период импульсов,  — длительность импульса,  — коэффициент заполнения.

Скважность и коэффициент заполнения — безразмерные величины, однако коэффициент заполнения часто указывают в процентах. Коэффициент заполнения нередко более удобен в применении, так как изменяется в интервале от 0 до 1, тогда как скважность изменяется от 1 до бесконечности.

Понятие скважности используется, например, в радиолокации, где эта величина определяет отношение максимальной мощности в импульсе к средней мощности источника и является важным показателем работы импульсных радиоэлектронных систем. Скважность импульсов в радиолокационных станциях может достигать тысяч.

Известный в радиотехнике сигнал меандр имеет скважность 2 (коэффициент заполнения 0,5).

См. также 
 NE555
 Широтно-импульсная модуляция

Примечания

Ссылки 
 Расчет таймеров типа NE555 для работы на заданной частоте и скважности

Импульсные сигналы